Willard Saulsbury I – amerykański polityk, senator z Delaware
 Willard Saulsbury II – amerykański polityk, senator z Delaware